Cusick kan syfta på:

 Cusick, Washington – en kommun (town) i Pend Oreille County i delstaten Washington

Personer
 Henry Ian Cusick (1967–0, en brittisk skådespelare